Plaats in Indonesië
 Rasabou (Bolo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara
 Rasabou (Hu'u), een plaats in het bestuurlijke gebied Dompu in de provincie West-Nusa Tenggara
 Rasabou (Sape), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara